Василий Привезенцев:
 Привезенцев, Василий Ефимович (1894—1981) — советский агроном; Герой Социалистического Труда.
 Привезенцев, Василий Иванович (1929—1997) — советский экскаваторщик; Герой Социалистического Труда.